Baliwat – jednostka terytorialna we Francji ancien régime’u
 Baliwat – jednostka administracyjno-terytorialna w organizacji zakonów rycerskich